Elżbieta Suchocka-Roguska (ur. 1948) – polska ekonomistka
 Henryk Roguski (1912-1981) – polski lekkoatleta
 Jan Roguski (1900-1971) – polski naukowiec, lekarz internista
 Mateusz Roguski (zm. 1794) – instygator koronny, intendent policji, szpieg rosyjski
 Władysław Roguski (1890-1940) – malarz, pedagog 
 Zbigniew Roguski (1919-1944) – podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego 
 Zygmunt Roguski (1886-1946) – major Wojska Polskiego.

Polskie nazwiska